Санта Ана Атеистлавака има више значења:

 Општина Санта Ана Атеистлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана Атеистлавака (Санта Ана Атеистлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику